De Poolse voetbalclub Górnik Zabrze speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1961/62
|Europacup I
|Q
|
|Tottenham Hotspur FC
|5-10||4-2 (T)|| 1-8 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|FK Austria Wien
| 2-2 <small>BW 2-1 (U)||1-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|AS Dukla Praag
|3-4||2-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1964/65
|Europacup I
|Q
|
|AS Dukla Praag
|4-4 <small> BW 0-0 (k) < Duisburg||1-4 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|LASK
|5-2||3-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|TJ Sparta Praag
|1-3||0-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|ASK Vorwärts Berlin
|3-3 <small> BW 3-1 < Boedapest || 2-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|CSKA Sofia
|3-4||0-4 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1967/68
|Europacup I
|1R
|
|Djurgårdens IF
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Dynamo Kiev
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Manchester United FC
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1968/69
|Europacup II
|1R
|
|FC Dinamo Moskou
|terugtrekking || ||
| rowspan="1"|0.0
|-
|1969/70
|Europacup II
|1R
|
|Olympiakos Piraeus
|7-2||2-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rangers FC
|6-2||3-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Levski-Spartak
|4-4 <small>u||2-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AS Roma
|3-3 <small>BW 1-1 (k) < Straatsburg|| 1-1 (T)|| 2-2 nv (U)
|-
|
|
|F
|
|Manchester City FC
|1-2||1-2 || <small> < Wenen
|-
|1970/71
|Europacup II
|1R
|
|Aalborg BK
|9-1||1-0 (U)|| 8-1 (T)
| rowspan="3"|11.0
|-
|
|
|1/8
|
|Göztepe Izmir
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Manchester City FC
|2-2 <small>BW 1-3 < Kopenhagen || 2-0 (T)|| 0-2 nv (U)
|-
|1971/72
|Europacup I
|1R
|
|Olympique Marseille
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|Sliema Wanderers
|10-0||5-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Dynamo Kiev
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|FK Partizan
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|Haka Valkeakoski
|5-3||5-3 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Aston Villa FC
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|FC Bayern München
|2-6||1-2 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|RSC Anderlecht
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|Olympiakos Piraeus
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rangers FC
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1988/89
|Europacup I
|1R
|
|Jeunesse d'Esch
|7-1||3-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|2-4||0-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|Juventus FC
|2-5||0-1 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Hamburger SV
|1-4||1-1 (U)|| 0-3 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Shamrock Rovers FC
|8-0||7-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Admira/Wacker
|3-6||2-5 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 1
|
|Aarhus GF
|1-4||1-4 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 1
|
|FC Basel
|1-2||1-2 (T)||
|-
|
|
|Groep 1
|
|Sheffield Wednesday FC
|2-3||2-3 (U)||
|-
|
|
|Groep 1 (5e)
|
|Karlsruher SC
|1-6||1-6 (T)||
|-
|2018/19||Europa League||1Q||||FC Zaria Bălți||2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q || ||AS Trenčín||1-5|| 0-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 79.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Górnik Zabrze
Górnik Zabrze